El Conde Palatino Cristián IV de Zweibrücken-Birkenfeld, Duque de Zweibrücken (Bischweiler, Alsacia, 6 de septiembre de 1722 - Herschweiler-Pettersheim, Palatinado, 5 de noviembre de 1775) fue un príncipe miembro de la Casa de Zweibrücken (rama menor de la Casa de Wittelsbach). Hijo del conde palatino Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld y de la condesa Carolina de Nassau-Saarbrücken, fue tío del rey Maximiliano I de Baviera. En 1758 se convirtió al catolicismo.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio morganático en 1751 con Maria Johanna Camasse (Estrasburgo, 2 de agosto de 1734 - París, diciembre de 1807), hija de Jean Baptiste Camasse y de Eleonor Roux. María Johanna fue creada condesa de Forbach en 1757. 

Fruto de este matrimonio nacieron seis hijos, que no pudieron suceder a su padre debido a la naturaleza morganática de su matrimonio, aunque en 1792 fueron autorizados a ser llamados Barones de Zweibrücken (en alemán: Freiherr von Zweibrücken):

 Cristián, conde de Forbach y marqués de Deux-Ponts (1752-1817). Contrajo matrimonio en 1783 con Adelaide-Francoise von Bethune (1761-1823); con descendencia:
 María Amalia Carlota Augusta de Zweibrücken (1784-1784).
 María Amalia Carlota Francisca Augusta de Zweibrücken (1786-1839).
 Casimira María Luisa Antonieta de Zweibrücken (1787-1846).
 Felipe Guillermo, vizconde de Deux-Ponts (1754-1807). Contrajo matrimonio en 1780 con Adelaide de Polastron (1760-1807); con descendencia:
 Cristián de Zweibrücken (1782-1859).
 Carlos de Zweibrücken (1784-1812).
 María Ana de Zweibrücken (1785-1857).
 Enriqueta de Zweibrücken (1790-1831).
 María Ana Carolina (1756-1806). Contrajo matrimonio con Anton, Freiherr von Cetto.
 Carlos Luis (1759-1763).
 Isabel Augusta Federica (1766-1836). Soltera.
 Julio Augusto Maximiliano (1771-1773).

Al fallecer, en 1775, fue sucedido por su sobrino el católico Carlos II Augusto.

Ancestros

Referencias
 Zweibrücken (German), Pierer's Universal-Lexikon.
Christian IV., Pfalzgraf und Herzog von der Pfalz, Geneanet.
Genealogie ascendante jusqu'au quatrieme degre inclusivement de tous les Rois et Princes de maisons souveraines de l'Europe actuellement vivans [Genealogy up to the fourth degree inclusive of all the Kings and Princes of sovereign houses of Europe currently living] (in French). Bourdeaux: Frederic Guillaume Birnstiel. 1768. p. 93.

Enlaces externos 

Nobles de Alemania
Nobles del siglo XVIII
Católicos de Alemania
Condes Palatinos de Zweibrücken
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Nacidos en 1722
Fallecidos en 1775